Откритото първенство на Франция 2011 е тенис турнир на червена настилка. Това е 110-ото му издание и второ състезание от Големия шлем за годината. Провежда се на кортовете на Ролан Гарос в Париж от 22 май до 5 юни 2011.

Сингъл

Сингъл мъже

Сингъл жени

Двойки

Двойки мъже

Двойки жени

Смесени двойки

Външни препратки 
  Официален сайт на турнира 

WTA Тур 2011
Открито първенство на Франция